scholastyka (łac.) – nurt w europejskiej filozofii średniowiecznej,
 Scholastyka – imię żeńskie,
 Święta Scholastyka – święta katolicka, siostra świętego Benedykta (z Nursji).